Пётр Решетников:
 Решетников, Пётр Михайлович (1915—1960) — якутский советский театральный актёр и режиссёр, народный артист РСФСР.
 Решетников, Пётр Тимофеевич (1885—1974) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.